Nabin Acharya (fl. 2002) é  um botânico  japonês .

Ligações externas
  

Botânicos do Japão
Pessoas do período Heisei